Верховых — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Верховых, Василий Мефодиевич (1895—1985) — советский партийный и хозяйственный деятель, 2-й секретарь Дальневосточного крайкома ВКП(б).